The Stanford Review — студенческое медиа Стэнфордского университета, основанное в 1987 году Питером Тилем и Норманом Буком.

История 
В 1987 году коалиция Джесси Джексона Rainbow/PUSH вдохновила группу студентов выдвинуть требования, изложенные в The Rainbow Agenda. Отчасти The Stanford Review был основан для того, чтобы предоставить альтернативную точку зрения.

Известные сотрудники 
 Питер Тиль (основатель и главный редактор), один из основателей PayPal, Founders Fund, Palantir Technologies.
 Кен Хоури (бывший ответственный редактор), один из основателей PayPal, Founders Fund.
 Дэвид O. Сакс (бывший главный редактор), основатель Yammer, Angel Investor.
 Эрик Джексон (бывший главный редактор) генеральный директор в CapLinked

Примечания 

Журналы США
Журналы по алфавиту
Журналы на английском языке
Либертарианство
Стэнфордский университет